Талісман — магічний предмет, що приносить щастя та удачу власнику (схоже — амулет)
 Талісман — історичний роман Вальтера Скотта 1825 року
 Талісман — фентезійний роман Стівена Кінга та Пітера Страуба 1984 року
 Талісман — радянський художній фільм (1983)
 Талісман — селище, Нижньотуринський міський округ, Свердловська область, Росія